Grotu bezeichnet verschiedene geographische Objekte in Osttimor:

 ein Ort und Suco im Verwaltungsamt Same, siehe Grotu
 eine Aldeia im Verwaltungsamt Letefoho, siehe Lauana
 ein Ort im Verwaltungsamt Bobonaro, siehe Malilait
 eine Aldeia im Verwaltungsamt Hatulia, siehe Mau-Ubo